Clavette est un nom porté par :
Gérald Clavette (né en 1942), homme politique canadien ;
Clavette, commune française de la Charente-Maritime ;
Clavette, pièce mécanique.